Нови град, или Нови Град се може односити на:

 Нови град (Земун), насеље у Београду, у градској општини Земун, град Београд, Србија
 , градска четврт у Осијеку, град Осијек, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска
 Нови Град (Република Српска), градско насеље и седиште истоимене општине у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Нови Град (Оџак), село у општини Оџак, Посавски кантон, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 Нови Град (Оприсавци), село у општини Оприсавци, Бродско-посавска жупанија, Хрватска
 Нови Град (Суровичево), село у општини Суровичево, округ Лерин, периферија Западна Македонија, Грчка

Види још 
 Општина Нови Град
 Новиград
 Стари град
 Нови градови